Trofeo Zamora, är ett pris i Spanien som utdelas till den fotbollsmålvakt som lyckas släppa in minst antal mål för sitt klubblag under en säsong. Priset utdelas till målvakter i La Liga och Segunda División.

Priset är uppkallat efter Ricardo Zamora

Vinnare av Trofeo Ricardo Zamora
Notera att listan nedan enbart avser målvakter i högsta ligan

Referenser

Noter

Fotbollstävlingar i Spanien